Budynek Zakładu Energetycznego w Toruniu – dawny budynek Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek", obecnie siedziba oddziału Energa-Operator w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Bema 128, naprzeciw placu Hoffmana, w sąsiedztwie Wydziału Sztuk Pięknych i zajezdni tramwajowej.

Historia 

Budynek powstał na początku lat 20. XX w. na potrzeby podstacji transformatorowej Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek". Dzięki niej powstawały linie przesyłowe średnich i wysokich napięć, m.in. do budowanej wówczas Gdyni.

Po II wojnie światowej gmach przebudowano i umieszczono w nim Zakład Energetyczny i Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej. Na początku lat 90. XX w., po restrukturyzacji tych przedsiębiorstw, swoją siedzibę miał tu Zakład Energetyczny Toruń Spółka Akcyjna. W tym okresie również gmach wyremontowano i nabrał obecnego wyglądu. Od 2005 roku znajduje się tu oddział przedsiębiorstwa pod nazwą Energa - Operator z siedzibą w Gdańsku.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 1145).

Przypisy 

Budynki biurowe w Toruniu‎